Widradne (ukrainisch ; russische Entsprechung Otradnoje/Отрадное) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Autonomen Republik Krim, Stadtkreis von Jalta, siehe Widradne (Jalta)

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Bachtschyssaraj, siehe Widradne (Bachtschyssaraj)
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Dschankoj, siehe Widradne (Dschankoj)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pokrowske, siehe Widradne (Pokrowske)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hrebinka, siehe Widradne (Hrebinka)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Widradne (Melitopol)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nossiwka, siehe Widradne (Nossiwka)

 Ansiedlung in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, siehe Widradne (Saporischschja)

uk:Відрадне
ru:Отрадное